Illgner ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Illgner (* 1967), deutscher Fußballtorwart
 Heinz Illigner (1914–1986), deutscher Politiker (SPD), MdBB und Stadtrat